La boda de mi mejor amigo puede referirse a dos películas:

 La boda de mi mejor amigo (película de 1997), protagonizada por Julia Roberts.
 La boda de mi mejor amigo (película de 2019), protagonizada por Natasha Dupeyron.